św. Teodor z Amasei (zm. 306) – męczennik
 św. Teodor z Grammont (zm. ok. 400) – pierwszy biskup Octodorum
 św. Teodor Sykeota (ok. 550-613) – biskup Anastasiopolis
 św. Teodor z Tarsu (602-690) – arcybiskup Canterbury
 św. Teodor z Pawii (zm. 769, 778 lub 785) – biskup Pawii
 św. Teodor Studyta (758-826) – mnich

Zobacz też: Błogosławiony Teodor